zużycie  – efekt procesu zużywania, wyczerpanie zasobu, stopień wykorzystania lub zniszczenia. 

 zużycie tribologiczne:
 zużycie zmęczeniowe
 zużycie łuszczeniowe
 zużycie wykruszające
 zużycie adhezyjne
 zużycie cieplne
 zużycie ścierne – ścieranie
 zużycie budynków:
 zużycie techniczne
 zużycie funkcjonalne
 zużycie środowiskowe

 zużycie środków trwałych

Przypisy